Il singolare del torneo di tennis French Community Championships 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrice María Antonia Sánchez Lorenzo che ha battuto in finale Denisa Chládková 6–7(2), 6–4, 6–2.

Teste di serie 

 Ruxandra Dragomir (primo turno)
 Silvija Talaja (semifinali)
 Karina Habšudová (quarti di finale)
 María Antonia Sánchez Lorenzo (campionessa)

 Cristina Torrens Valero (secondo turno)
 Barbara Rittner (semifinali)
 Ol'ga Barabanščikova (secondo turno)
 Laurence Courtois (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

French Community Championships 1999